Ра́нняя Заря́ (; до 2016 г. Черво́ная Зи́рка (Черво́на Зи́рка)) — село в Старобельском районе Луганской области Украины. Входит в Великоцкий сельский совет. Является самым восточным населённым пунктом страны.

Население по переписи 2001 года составляло 106 человек. Почтовый индекс — 92505. Телефонный код — +3806465. Занимает площадь 0,84 км². Код КОАТУУ — 4422881104.

Местный совет 
92505, Луганская обл., Меловский р-н, с. Великоцк, ул. Меловская, 15.

Примечания

Ссылки 
 Червоная Зирка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Меловского района
Крайние точки Украины
Переименованные населённые пункты Украины
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании